Il singolare  del Valencia Open 500 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era David Ferrer, ma è stato sconfitto in semifinale da Juan Mónaco.Marcel Granollers ha sconfitto in finale Juan Mónaco per 6-2, 4-6, 7-63.

Teste di serie 

 David Ferrer (semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Gaël Monfils (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (primo turno)

  Gilles Simon (primo turno)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)

Qualificati 

  Igor' Kunicyn (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)

  Nicolas Mahut (secondo turno, ritirato per lutto familiare)
  Vasek Pospisil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2011
ATP World Tour 2011